XXVII турнир Мировой лиги проходил с 16 июня по 17 июля 2016 года с участием 36 команд. Победителем впервые в истории стала сборная Сербии.

Участники и система соревнования 
Формат турнира был утверждён 18 августа 2015 года в Лозанне. По сравнению с прошлым сезоном представительство в первом дивизионе увеличено с 8 до 12 команд, а во всём розыгрыше — с 32 до 36 команд. Дебютировали в Мировой лиге сборные Словении, Тайваня и Катара, после годичного перерыва вернулась в число участников сборная Германии.

Новый регламент Мировой лиги аналогичен розыгрышам женского Гран-при. В рамках интерконтинентального раунда в первом и втором дивизионах команды за три недели провели 9 мини-турниров с участием четырёх сборных в каждом, результаты матчей шли в общую турнирную таблицу. В третьем дивизионе сыграно 6 мини-турниров.

В финальный раунд первого дивизиона вышли 6 команд, включая сборную Польши на правах его организатора. Участники «Финала шести» разбиты на 2 группы и по итогам матчей в один круг по две команды из каждой группы вышли в полуфинал. В финальные раунды второго и третьего дивизионов вышли по 4 команды, включая организаторов — сборные Португалии и Германии соответственно.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A1 (Сидней)

Группа B1 (Рио-де-Жанейро)

Группа C1 (Калининград)

Группа D1 (Лодзь)

Группа E1 (Рим)

Группа F1 (Белград)

Группа G1 (Нанси)

Группа H1 (Даллас)

Группа I1 (Тегеран)

Самые результативные

Второй дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A2 (Измир)

Группа B2 (Осака)

Группа C2 (Ческе-Будеёвице)

Группа D2 (Братислава)

Группа E2 (Каир)

Группа F2 (Саскатун)

Группа G2 (Сеул)

Группа H2 (Сюаньчэн)

Группа I2 (Тампере)

Третий дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A3 (Любляна)

Группа B3 (Мехико)

Группа C3 (Козани)

Группа D3 (Салоники)

Группа E3 (Тунис)

Группа F3 (Алма-Ата)

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи проходили с 13 по 17 июля в Кракове.

Группа J1

Группа K1

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 : Алекса Брджович, Томислав Докич, Марко Ивович, Никола Йовович, Милан Катич, Урош Ковачевич, Сречко Лисинац, Дражен Лубурич, Невен Майсторович, Милош Никич, Александар Околич, Марко Подрашчанин, Никола Росич, Драган Станкович, в матчах интерконтинентального раунда также играл Александар Атанасиевич. Главный тренер — Никола Грбич.
 : Бруно, Вильям, Дуглас, Исак, Липе, Рикардо Лукарелли, Лукас, Маурисио Боржес, Маурисио Соуза, Сержио, Тьяго, Уоллес, Эвандро, Эдер, в матчах интерконтинентального раунда также играл Мурило. Главный тренер — Бернардиньо.
 : Орасио д'Алмейда, Женя Гребенников, Тревор Клевено, Франк Лафитт, Николя Ле Гофф, Кевин Ле Ру, Жюльен Линель, Николя Марешаль, Эрвин Нгапет, Пьер Пюжоль, Тибо Россар, Антонен Рузье, Кевин Тийи, Бенжамен Тоньютти, в матчах интерконтинентального раунда также играл Юбер Энно. Главный тренер — Лоран Тийи.
 : Олег Антонов, Эмануэле Бирарелли, Симоне Бути, Лука Веттори, Симоне Джанелли, Иван Зайцев, Массимо Колачи, Филиппо Ланца, Габриэле Маруотти, Маттео Пьяно, Сальваторе Россини, Паскуале Соттиле, Османи Хуанторена, Энрико Честер, в матчах интерконтинентального раунда также играли Симоне Анцани и Джулио Сабби. Главный тренер — Джанлоренцо Бленджини.
 : Бартош Беднож, Матеуш Бенек, Рафал Бушек, Дамьян Войташек, Фабьян Джизга, Павел Заторский, Кароль Клос, Давид Конарский, Михал Кубяк, Бартош Курек, Гжегож Ломач, Матеуш Мика, Марцин Можджонек, Пётр Новаковский, в матчах интерконтинентального раунда также играли Павел Войцкий, Мацей Музай и Артур Шальпук. Главный тренер — Стефан Антига.
 : Мэттью Андерсон, Мика Кристенсон, Дэвид Ли, Уильям Придди, Аарон Рассел, Тейлор Сандер, Дэвид Смит, Мёрфи Трой, Максвелл Холт, Кавика Шоджи, Эрик Шоджи, Томас Яшке, в матчах интерконтинентального раунда также играли Гарретт Муагутутия и Рассел Холмс. Главный тренер — Джон Спироу.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Рикардо Лукарелли — 56,67
  Марко Ивович — 56,38
  Антонен Рузье — 54,42
  Уоллес — 53,68
  Маурисио Боржес — 51,67
 Блок (очки в среднем за сет)
  Маурисио Соуза — 0,87
  Давид Конарский — 0,67
  Кароль Клос — 0,67
  Сречко Лисинац — 0,65
  Урош Ковачевич — 0,59

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Матеуш Бенек — 0,67
  Маурисио Боржес — 0,47
  Кевин Ле Ру — 0,47
  Сречко Лисинац — 0,47
  Мэттью Андерсон — 0,44
 Защита (диги в среднем за сет)
  Эрик Шоджи — 4,11
  Женя Гребенников — 3,71
  Эрвин Нгапет — 3,65
  Павел Заторский — 3,44
  Массимо Колачи — 2,18

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Мика Кристенсон — 9,78
  Бруно — 9,00
  Гжегож Ломач — 8,33
  Никола Йовович — 8,24
  Симоне Джанелли — 7,80
 Приём (процент эффективности)
  Эрвин Нгапет — 48,82
  Аарон Расселл — 45,10
  Павел Заторский — 39,53
  Массимо Колачи — 39,44
  Женя Гребенников — 39,02

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Сербии Марко Ивович.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировая лига (волейбол)
2016 год в волейболе